Constellation kan referere til

 Constellation (film) – amerikansk film fra 2007
 Constellation (yacht fra 1964) – amerikansk yacht som deltog i America's Cup 1964
 Lockheed Constellation – et 4-motors propeldrevet passagerfly fra USA (1943)
 Constellation-programmet – et NASA-program, der har til formål at bygge en generation af nye rumfartøjer til bemandet rumflyvning

Se også 
 Konstellation